Osoby o tym nazwisku:
 Włodzimierz Siwiński – polski inżynier i wojskowy
 Włodzimierz Siwiński – polski ekonomista